La Comunitat cistercenca de Santa Maria de Vallbona de les Monges és una comunitat religiosa de la branca femenina més important de l'Orde del Cister, establerta al monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges el 1172 procedents de Tulebras (Navarra) a instigació de Ramon de Vallbona. Aviat van rebre la protecció i el favor de la Corona d'Aragó, que es va traduir en terres i altres béns. El 1275 s'hi enterrà al monestir la reina Violant d'Hongria i el 1380 s'hi establí una baronia.

El monestir va decaure des del , decadència que culminà durant les exclaustracions motivades per la guerra del Francès (1809-1810) i la desamortització de Mendizábal (1835). Poc després, però, se'ls va permetre de tornar al monestir, on s'han mantingut. La guerra civil espanyola va destruir bona part del seu patrimoni històric. Des del 1989 el monestir forma part de la ruta turística del Cister i ha revifat la comunitat, que el 1994 va rebre el Premi d'Honor Lluís Carulla.

Enllaços externs 
 Web oficial del Monestir de Vallbona de les Monges
 Monestir de Santa Maria

Orde del Cister
Premis d'Honor Lluís Carulla
Monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges